Ще́жерь 1 () — деревня в составе Кадинского сельсовета Могилёвского района Могилёвской области Республики Беларусь.

Географическое положение 
Ближайшие населённые пункты: Могилёв, Латроща, Щежерь 2.

Транспорт 
 Ж/д станции: 
 "Дары"
 "Щежерь"

Население 
 1999 год — 336 человек
 2010 год — 341 человек

См. также 
Кадинский сельсовет
Могилёвский район

Примечания

Ссылки 
 Населённые пункты Республики Беларусь
 Национальное кадастровое агентство Республики Беларусь
 Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь

Населённые пункты Могилёвского района